SIAI S.19 – idrovolante da competizione della SIAI
 S19 – (informatica) formato di codifica dati da binario a testo
 S19 – superstrada polacca